Desa Kaliwuluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliwuluh (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 110,94), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliwuluh (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 110,02), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar